Air libre est une expression qu'on retrouve dans les titres d'articles suivants :
 À l'air libre, une émission quotidienne de radio diffusée sur Europe 1 de septembre 2005 à juin 2008 ;
 Radio Air Libre, une radio libre associative bruxelloise ;
 Brûlage à l'air libre, l'élimination de divers types de déchets par des feux ouverts à l'extérieur.

Voir aussi